Le Pays (franz. für Das Land) ist der Name folgender Zeitungen:

 Le Pays (Belfort), Tageszeitung von Belfort, Hericourt und Montbéliard, Frankreich
 Le Pays (Burkina Faso), Tageszeitung in Ouagadougou, Burkina Faso
 Le Pays (Porrentruy), ehemalige Tageszeitung in Porrentruy, Schweiz (1873–1993)
 Le Pays (Montreal), ehemalige Tageszeitung in Montreal, Kanada (1910–1921)